A 2000-es női sakkvilágbajnokság 2000. november 27. – december 16. között Új-Delhiben került megrendezésre. A verseny a korábbi évek gyakorlatától eltérően kieséses (knock out) rendszerben került lebonyolításra, amelyen a regnáló világbajnoknak is részt kellett vennie címe megvédéséhez. A mérkőzéssorozat végén a világbajnok kínai Hszie Csün megvédte címét, miután a döntőben legyőzte honfitársát, Csin Kan-jinget.

A verseny résztvevői 
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni.

A versenytől a legjobbak közül előzetes bejelentés alapján távolmaradt Polgár Judit, a női világranglista 1. helyezettje, aki kizárólag a férfiak közötti világbajnoki versenysorozatban indult, valamint Vang Pin (7.), Antoaneta Sztefanova (11.), Polgár Zsófia (14.) és Harriet Hunt, aki a 18. helyet foglalta el a világranglistán. Több kései lemondás miatt végül 61 fős mezőny gyűlt össze.

A világbajnok Hszie Csün választhatott, hogy a férfi világbajnokságon indul el vagy a nők között. Ő ez utóbbit választotta, hogy megvédje címét az új formájú lebonyolításban is.

A versenyen Magyarország képviseletében 35. kiemeltként Lakos Nikoletta vett részt, aki az első fordulóban csak többszöri rájátszás után maradt alul a 6. kiemelt svéd Pia Cramling ellenében. A versenyen a korábbi magyar bajnok Sziva Erika 39. kiemeltként holland színekben játszott, és az első fordulóban kikapott a 12. kiemelt Natalija Zsukovától. A vietnami-magyar kettős állampolgárságú Hoang Thanh Trang mint Ázsia 2000. évi sakkbajnoka került meghívásra, ezért vietnami színekben játszott. Ő 8. kiemeltként vett részt a versenyen, de az első fordulóban kiesett.

A verseny rajtlistája 
A rajtlista sorrendje a 2000. októberi  Élő-pontszám alapján lett meghatározva.

A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE mester.

<li> , 2567, GM
<li> , 2550, GM
<li> , 2550, IM
<li> , 2534, WGM
<li> , 2507, WFM
<li> , 2505, GM
<li> , 2500, IM
<li> , 2493, IM
<li> , 2484, WGM
<li> , 2483, WGM
<li> , 2468, WGM
<li> , 2467, WGM
<li> , 2451, IM
<li> , 2446, WGM
<li> , 2444, IM
<li> , 2440, WGM
<li> , 2439, IM
<li> , 2435, IM
<li> , 2432, IM
<li> , 2429, WGM
<li> , 2420, WGM
<li> , 2414, IM
<li> , 2413, IM
<li> , 2402, WIM
<li> , 2390, GM
<li> , 2384, WGM
<li> , 2378, WGM
<li> , 2373, IM
<li> , 2366, WGM
<li> , 2359, WGM
<li> , 2352, IM

<li> , 2350, WGM
<li> , 2347, WGM
<li> , 2345, WGM
<li> , 2337, WGM
<li> , 2337, WGM
<li> , 2324, WGM
<li> , 2318, WGM
<li> , 2307, WIM
<li> , 2296, WIM
<li> , 2285, WGM
<li> , 2282, WIM
<li> , 2281
<li> , 2279, WGM
<li> , 2260
<li> , 2255, WIM
<li> , 2243, WIM
<li> , 2234, WIM
<li> , 2226
<li> , 2222
<li> , 2136, WIM
<li> , 2087
<li> , 2065, WFM
<li> , 2057, WIM
<li> , 2054
<li> , WGM
<li> , WGM
<li> , WIM
<li> , WFM
<li> 
<li>

A verseny szabályai 
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A verseny lefolyása

A világbajnoki döntő 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Női sakkvilágbajnokság döntője (2000)
|-
!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Pont
|-
| align=left | Csin Kan-jing|| || 2484
| style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 1½
|-
| align=left | Hszie Csün|| || 2567
| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½
|}

A világbajnokság játszmái 
A 2000. évi női sakkvilágbajnokság 160 játszmája

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 2000 FIDE Knockout Matches 

Sakkvilágbajnokságok
Világbajnokság